«Hello» — песня французского электронного музыканта и продюсера Мартина Сольвейга с его пятого студийного альбома Smash. В песне поёт вокалистка канадской электронной группы Dragonette Мартина Сорбара. Песня была выпущена в качестве второго сингла 6 сентября 2010 года лейблом Mercury Records.

Песня стала в настоящий момент самой успешной для Мартина, и достигла первого места в Австрии, Бельгии, Чехии и Голландии, а также попала в Тор-10 в десяти странах. Песня также стала лидером американского чарта Hot Dance Club Songs в феврале 2011 года. После этого она заняла 46 место в Billboard Hot 100 в апреле 2011 года, став первым творением Сольвейга и Dragonette, попавшим в данный чарт. Композиция получила золотой статус от Recording Industry Association of America (RIAA) за тираж более 500 000 копий.

Музыкальное видео 
Для сингла было снято два видеоклипа, отличающихся по длительности и сюжету.

Список композиций 
Французская цифровая дистрибуция
 «Hello» — 4:42

Французский CD сингл
 «Hello» (Single Edit) — 4:41
 «Hello» (Club Edit) — 5:33
 «Hello» (Sidney Samson Remix) — 5:18
 «Hello» (Bassjackers Remix) — 5:03
 «Hello» (Michael Woods Remix) — 7:18

Немецкий CD сингл
 «Hello» (Radio Edit) — 3:11
 «Hello» (Club Edit) — 5:33

Цифровая дистрибуция (США)
 «Hello» — 4:41

US цифровой EP
 «Hello» (Sidney Samson Remix) — 5:18
 «Hello» (Bassjackers Remix) — 5:03
 «Hello» (Michael Woods Remix) — 7:16
 «Hello» (Michael Woods Dub) — 7:18
 «Hello» (Dada Life Remix) — 5:33

UK цифровой EP
 «Hello» (UK Radio Edit) — 2:45
 «Hello» (Single Edit) — 4:41
 «Hello» (Michael Woods Remix) — 7:18
 «Hello» (Michael Woods Dub) — 7:18
 «Hello» (Sidney Samson Remix) — 5:18
 «Hello» (Bassjacker Remix) — 5:03
 «Hello» (Dada Life Remix) — 5:33

Summer 11 Remixes
 «Hello» (Caveat Remix) — 6:53
 «Hello» (Dead Battery Remix) — 5:39
 «Hello» (Relanium Remix) — 6:38
 «Hello» (Ken Loi Remix) — 6:15
 «Hello» (Awiin Remix) — 5:47
 «Hello» (MINE Remix) — 6:35
 «Hello» (Singularity Remix) — 7:12
 «Hello» (Pace Remix) — 4:11
 «Hello» (Why Are We Whispering Remix) — 3:04
 «Hello» (Jeremy Ebell Remix) — 2:56

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Синглы 2010 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40